A Thomas Crown-ügy (The Thomas Crown Affair), 1968-ban bemutatott amerikai bűnügyi film Norman Jewison rendezésében
A Thomas Crown-ügy (The Thomas Crown Affair), 1999-ben bemutatott amerikai bűnügyi film John McTiernan rendezésében, az 1968-as film remake-je